Amalthea kan avse:

 Amalthea (mytologi) – i grekisk mytologi en get, alternativt en nymf
 Amalthea (måne) – en av Jupiters månar
 113 Amalthea – en asteroid
 Amaltheadådet – sprängningen av ett svenskt fartyg (Amalthea) i Malmö 1908 
Anton Nilson – en svensk socialistisk agitator och aktivist som bland annat deltog i det så kallade Amaltheadådet
 Amalthea (skivbolag) – ett svenskt skivbolag, grundat i Malmö 1977